Austriacka Formuła 3 Sezon 2011 – dwudziesty dziewiąty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2011
2011 w sportach motorowych